Біллі Джин Кінг була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Ольга Морозова.

Кріс Еверт виграла титул, у фіналі перемігши Морозову з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Кріс Еверт (переможниця)
  Івонн Гулагонг (чвертьфінал)
  Розмарі Казалс (4 коло)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Керрі Мелвілл (півфінал)
  Ненсі Гюнтер (знялася)
  Ольга Морозова (фінал)

Ненсі Гюнтер знялась через травму. Її замінила в сітці щасливий лузер Тіне Зван.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір